Kaoru Kurimoto (1953-2009), romancière japonaise
 Kurimoto Masayoshi (1756-1834), naturaliste, zoologue et entomologiste japonais
 Shinichiro Kurimoto (né en 1941), écrivain et politicien japonais